Adelaida de Schaumburg-Lippe (en alemán, Adelheid zu Schaumburg-Lippe; Ratiboritz, 22 de septiembre de 1875-Ballenstedt, 27 de enero de 1971) fue princesa del antiguo estado alemán de  Schaumburg-Lippe con el tratamiento de Alteza. Se casó con el duque Ernesto II de Sajonia-Altemburgo.

Primeros años 
La princesa Adelaida nació en Ratiboritz, el día 22 de septiembre de 1875, hija del príncipe Guillermo de Schaumburg-Lippe y de la princesa Batilde de Anhalt-Dessau. Adelaida era nieta por vía paterna del príncipe Jorge I de Schaumburg-Lippe y de la princesa Ida de Waldeck-Pyrmont; mientras que, por vía materna lo era del príncipe Federico Augusto de Anhalt-Dessau y de la landgravina María Luisa Carlota de Hesse-Kassel. 

Adelaida tuvo un total de ocho hermanos. Sus hermanas, Carlota y Batilde, fueron consortes de los ducados de Wurtemberg y Waldeck.

Matrimonio y descendencia
El día 27 de febrero de 1898 contrajo matrimonio en Bückeburg, capital del principado de Schaumburg-Lippe, con el duque Ernesto II de Sajonia-Altemburgo, hijo del príncipe Mauricio de Sajonia-Altemburgo y de la princesa Augusta de Sajonia-Meiningen, contando ella con veintitrés años y él cuatro años más. La pareja tuvo cuatro hijos:

 Carlota Inés (Potsdam, 1899-Hemmelmark, 1989), se casó en Hemmelmark en 1919 con el príncipe Segismundo de Prusia.
 Jorge Mauricio (Potsdam, 13 de mayo de 1900-Rendsburg, 13 de febrero de 1991).
 Isabel (Potsdam, 6 de abril de 1903-Breiholz, 30 de enero de 1991).
 Federico Ernesto (Potsdam, 15 de mayo de 1905-Rosenheim, 23 de febrero de 1985).

Vida después de la guerra

El matrimonio siempre había sido muy inestable debido a las infidelidades de Ernesto II de Sajonia-Altemburgo. Tras la Primera Guerra Mundial, la pareja se separó después del compromiso de su hija, Carlota Inés, con el príncipe Segismundo de Prusia. En 1920, Adelaida se retiró a vivir a Ballenstedt, apartándose del ambiente social, acompañada de su hija, Isabel.

Al llegar la Segunda Guerra Mundial, su residencia, situada en zona soviética, fue ocupada por varias familias, provocando un gran empeoramiento económico. Aunque sus hijos trataron de rescatarla, no pudieron.

Muerte
Adelaida murió en Ballenstedt, el día 27 de enero de 1971, a la edad de 95 años.

Títulos

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Genealogics - Leo van de Pas - Princess Adelheid zu Schaumburg-Lippe
thePeerage.com - Friederike Adelheid Marie Luise Hilda Eugenie Prinzessin zu Schaumburg-Lippe
L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: II 295
Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 1961

Nacidos en 1871
Fallecidos en 1975
Duquesas de Sajonia-Altemburgo
Princesas de Schaumburg-Lippe